El término Urca puede referirse a:

 Un tipo de embarcación llamado urca; 
 El barrio Urca, en Río de Janeiro, Brasil; o 
 El barrio Urca, en Córdoba, Argentina.